Гран-при Германии () — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1. В  году Гран-при Германии был исключён из календаря, вместо него был проведён Гран-при Европы на трассе Нюрбургринг. C 2007 года принято решение чередовать проведение Гран-при Германии на трассах Нюрбургринг и Хоккенхаймринг, но после 2013 года из-за финансовых проблем владельцы Нюрбургринга отказались принимать у себя Гран-при, гонки 2015-го и 2017-го годов, которые должны были состояться на Нюрбургринге, в итоге не состоялись, и гонка переместилась на Хоккенхаймринг.

История 
Первый Гран-при Германии прошёл в 1926 году на трассе АФУС (). Победителем той гонки стал Рудольф Караччола из Mercedes-Benz.

Проведение Гран-при Германии в рамках чемпионата мира начинается в  году — то есть со второго в истории чемпионата мира. В дальнейшем эта гонка практически никогда не покидала календарь, не считая 1955 года (тогда в Германии не стали проводить свой Гран-при, как и в некоторых других странах, из-за страшной катастрофы в Ле Мане), а также 1960 года. Вначале проведение Гран-при Германии связывалось, естественно, со старым Нюрбургрингом.

В  году Гран-при Германии прошёл вне пределов ФРГ на трассе АФУС, расположенной в секторе франко-американо-британской оккупации Западный Берлин. Трасса длиной 8 км состояла из двух параллельных сверхдлинных прямых, которые соединялись с одной стороны узкой шпилькой, а с другой — сумасшедшим бэнкингом. Однако опыт 1959 года был для Формулы-1 единичным.

В  году Гран-при Германии вернулся на Нюрбургринг. С тех пор Гран-при Германии покидал Нордшляйфе лишь однажды — в 1970 году, когда Ассоциация пилотов Гран-при (GPDA) признала трассу слишком опасной для проведения гонок. В 1970 году Гран-при Германии впервые провели в Хоккенхайме — на трассе, к тому времени печально известной, как место гибели Джима Кларка. В 1971 году всё вновь вернулось на Нюрбургринг — несмотря на постоянно возрастающие скорости и уже не отвечающую им безопасность старой трассы. Болиды, оснащенные антикрыльями, тем не менее отрывались от гоночного полотна на некоторых участках трассы. Для Нордшляйфе всё завершилось в 1976 году. В страшную аварию, едва не стоившую ему жизни, попал Ники Лауда, врачи несколько дней боролись за его спасение, а Ассоциация пилотов Гран-при окончательно признала Нюрбургринг негодным для проведения гонок Формулы-1.

В 1977 году в истории Гран-при Германии открывается новая глава. Отныне Гран-при Германии переезжает на новое место — в Хоккенхайм. Совершенно другая трасса — «гоночный автобан», проложенный через Шварцвальд. Круг длиной почти 7 км — для 1980-х — 1990-х годов Хоккенхайм считался очень длинной трассой. При этом, благодаря длинным лесным прямым, это была трасса сверхскоростей. Но и это ещё не всё в характеристике Хоккенхайма: автодром называли «трассой контрастов» — из-за того, что сверхбыстрая лесная часть резко контрастировала с участком третьего сектора, медленным техничным участком, называемым «Стадион».

В 1984 году королевские гонки вернулись в Эйфель — на новом Нюрбургринге провели Гран-при Европы. Позже такой Гран-при обретёт большую популярность, но тогда это было только новое начинание. Более того, уже в 1985 году Нюрбургринг принимает Гран-при Германии. Однако это был единичный опыт, и уже в 1986 году Гран-при Германии возвращается на ставшее более привычным место — в Хоккенхайм. После этого Формула 1 покидает Нюрбургринг на целых десять лет.
 

В 1990-е годы Хоккенхайм выгодно выделялся среди похожих друг на друга «стадионных» автодромов. Естественная трасса, прорубленная сквозь лес, длинная, трасса сверхскоростей. Однако владельцы автодрома в конце концов затеяли большую модернизацию, что в итоге привело к тому, что трасса изменилась практически до неузнаваемости. Реконструкция, проведенная Германом Тильке, превратила Хоккенхайм в обычный стационарный автодром. Знаменитые лесные участки, сделавшие имя Хоккенхайму, остались в прошлом.

Победители Гран-при Германии 
Розовым фоном выделены гонки, не являвшиеся этапами чемпионата мира.

Пилоты 
Розовым фоном выделены гонки, не являвшиеся этапами чемпионата мира.

Конструкторы
Розовым фоном выделены гонки, не являвшиеся этапами чемпионата мира.

См. также 
 Гран-при Айфеля
 Гран-при Европы
 Гран-при Люксембурга

Ссылки 
 Гран-при Германии на сайте wildsoft.motorsport.com

 
Германия